Tyler McNeely (né le  à Burnaby, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons chez les juniors au Canada puis quatre autres dans les rangs universitaires américain, il fait finalement ses débuts chez les professionnels au terme de la saison 2010-2011. Il se joint alors aux Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il signe un contrat avec les Islanders de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Eagles de Surrey ||LHCB ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2004-2005 ||Express de Coquitlam ||LHCB ||46 ||12 ||19 ||31 ||79 ||6 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2005-2006 ||Express de Burnaby ||LHCB ||60 ||30 ||50 ||80 ||93 ||20 ||13 ||24 ||37 ||16
|-
|2006-2007 ||Express de Burnaby ||LHCB ||52 ||32 ||72 ||104 ||85 ||9 ||5 ||14 ||19 ||11
|-
|2007-2008 ||Northeastern University ||NCAA ||37 ||11 ||12 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Northeastern University ||NCAA ||34 ||8 ||12 ||20 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Northeastern University ||NCAA ||33 ||12 ||16 ||28 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Northeastern University ||NCAA ||38 ||13 ||21 ||34 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||10 ||5 ||6 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH || 66|| 9|| 12|| 21|| 53|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 41|| 13|| 31|| 44|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Bruins de Providence || LAH || 4|| 0|| 1|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Monsters du lac Érié|| LAH || 21|| 1|| 7|| 8|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Starbulls Rosenheim || 2. bundesliga || 53|| 24|| 45|| 69|| 99|| 11|| 5|| 5|| 10|| 26
|-
| 2014-2015 || Starbulls Rosenheim || 2. bundesliga || 47|| 15|| 34|| 49|| 36|| 7|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2015-2016 || Starbulls Rosenheim || DEL2 || 52|| 22|| 31|| 53|| 109|| 7|| 2|| 7|| 9|| 16
|-
| 2016-2017 || Starbulls Rosenheim || DEL2 || 45|| 21|| 33|| 54|| 48||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 47|| 22|| 43||65 ||68 ||16 ||7 ||13 || 20|| 6
|-
| 2018-2019 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 37|| 19||29 ||48 || 34||4 ||1 ||0 ||1 || 2
|-
| 2019-2020 || EC Bad Tölz || DEL2 || 50|| 16||39 || 55|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EC Bad Tölz || DEL2 || 25|| 15|| 22 || 37|| 38|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || EC Bad Tölz || DEL2 ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Attaquant de hockey sur glace